Paracrocodylomorpha es un clado de arcosaurios crurotarsos que incluye a los crocodilomorfos y varias formas cercanamente relacionadas del Triásico. Instaurado en 1993, el clado usualmente contiene a taxones de crurotarsos tempranos como los Poposauridae y a Gracilisuchus. Estos grupos son considerados taxones hermanos del clado Bathyotica, que incluye a Crocodylomorpha y a Erpetosuchus. Mientras que Erpetosuchus es ampliamente aceptado como un pariente cercano de los crocodilomorfos, la relación de los taxones más basales como Poposauridae no es clara.

Descripción 
Paracrocodylomorpha es diagnosticado por varias características únicas, o sinapomorfias. Un anillo óseo rodeaba una proyección en el calcáneo, un hueso del tobillo. Un borde en el calcáneo también estaba presente en los Paracrocodylomorpha y corría a través de la longitud entera en uno de sus lados. Un foramen, o agujero, en la base del cráneo entre los huesos basioccipital y basisfenoide actúa como una abertura para una cavidad en el neurocráneo.

Filogenia 
Paracrocodylomorpha fue nombrado por el paleontólogo J. Michael Parrish en 1993. Parrish definió a Paracrocodylomorpha como el último ancestro común de Poposauridae y Crocodylomorpha y todos sus descendientes. Este clado fue anidado dentro de Rauisuchia, un grupo de crurotarsos que alguna vez incluyó a formas extintas del Triásico pero ahora es generalmente considerado como parafilético. Rauisuchia tradicionalmente incluía a las familias Rauisuchidae y Poposauridae excluyendo a Crocodylomorpha, pero Parrish encontró que Poposauridae estaba más cercanamente relacionado con Crocodylomorpha que a Rauisuchidae. Esta cercana relación fue reconocida desde la década de 1980. El género Gracilisuchus fue también recuperado como un pariente próximo de los crocodilomorfos y los poposáuridos pero no fue situado dentro de Paracrocodylomorpha. A continuación un cladograma mostrando las relaciones filogenéticas del estudio de Parrish de 1993:

La validez de Paracrocodylomorpha no ha sido ampliamente aceptada. Por ejemplo, un estudio filogenético de 2007 encontró que las familias de rauisuquios Rauisuchidae y Prestosuchidae estaban más cercanamente relacionadas con Crocodylomorpha que a Poposauridae. Los autores formaron el grupo Paracrocodyliformes para el clado que incluye a Rauisuchidae, Prestosuchidae y Crocodylomorpha.

Referencias 

Archosauria